Alexander Zverev var regerande mästare från 2019, men han valde att inte försöka försvara sin titel.

Casper Ruud vann titeln efter att ha besegrat Denis Shapovalov med 7–6(8–6), 6–4 i finalen.

Seedning
De fyra högst seedade började spela i den andra omgången. 

 Roger Federer (Andra omgången)
 Denis Shapovalov (Final)
 Casper Ruud (Mästare)
 Grigor Dimitrov (Kvartsfinal)
 Cristian Garín (Drog sig ur)
 Fabio Fognini (Andra omgången)
 Benoît Paire (Första omgången)
 Adrian Mannarino (Första omgången)

Lottning

Finaler

Övre halvan

Undre halvan

Kvalturnering

Seedning

  Ilya Ivashka (Kvalificerad)
  Marco Cecchinato (Kvalificerad)
  Mikhail Kukushkin (Första kvalomgången) 
  Pablo Cuevas (Kvalificerad)
  Mackenzie McDonald (Kvalificeringsmatch)
  Peter Gojowczyk (Första kvalomgången) 
  Cedrik-Marcel Stebe (Första kvalomgången)
  Daniel Altmaier (Kvalificeringsmatch, Lucky loser)

Kvalificerade
  Ilya Ivashka
  Marco Cecchinato
  Henri Laaksonen
  Pablo Cuevas

Lucky Loser
  Daniel Altmaier

Kvallottning

Kval 1

Kval 2

Kval 3

Kval 4

Referenser
 Lottning
 Kvallottning

Noter

2021 – Singel
Geneva Open 2021 – Singel